Delft steht für:

 Delft, Stadt in den Niederlanden
 (12716) Delft, Asteroid
 Delft, Alternativname der sri lankesischen Insel Nedunthivu
 Delft (Südafrika), Ort in der Metropolgemeinde Kapstadt (City of Cape Town Metropolitan Municipality)
 Delft, Bezeichnung dreier Hafenbecken in Emden: Rathausdelft, Alter und Neuer Delft

Delft ist der Familienname folgender Personen:

 Désirée von Delft (* 1985), deutsche Schauspielerin
 Jan von Delft (* 1967), deutsch-südafrikanischer theoretischer Physiker
 Menno van Delft (* 1963), niederländischer Cembalist, Organist und Musikwissenschaftler

Siehe auch:

 Delf
 Delff